Bartáková ist der Familienname folgender Personen:

 Lenka Bartáková (* 1991), tschechische Basketballspielerin
 Marie Bartáková (* 1948), tschechoslowakische Ruderin
 Pavla Bartáková, tschechoslowakische Handballspielerin